Miejscowości w Polsce:
 Dereźnia Majdańska
 Dereźnia Solska
 Dereźnia-Zagrody